Sho est une lettre du bactrien (langue), 
 Le Shō est le nom japonais d'un instrument de musique à anche libre de la musique chinoise, probable ancêtre, de l'accordéon, l'harmonica, l'harmonium.
 Le Shō est le nom japonais d'une mesure de volume égalant 1/100 de Koku
 Sho est un village du Cameroun dans l'arrondissement de Belo.
 La palette de couleurs Soufre-Hydrogène-Oxygène, utilisée en astrophotographie dite palette Hubble.